

Localidades

Brasil
Mourão (Mariápolis) — distrito do estado de São Paulo

Portugal
Mourão — vila e município
Mourão (freguesia) — freguesia do concelho acima
Mourão (Vila Flor) — freguesia

Outros 
Rio Mourão — rio brasileiro que banha a cidade de Campo Mourão, Paraná

Ver também 

Desambiguações de topônimos